La Kia Pride est un nom qui désigne :
 la Ford Festiva, voiture de première génération vendue entre 1986 et 2002 ;
 la Kia Rio de seconde génération en tricorps, vendue en Corée du Sud et en Indonésie de 2005 à 2011 ;
 la Kia Rio de troisième génération en tricorps et bicorps, vendue aux États-Unis depuis 2011.

Homonymie
Pride
Automobile des années 1980
Automobile des années 1990
Automobile des années 2000
Automobile des années 2010